Союзы коммунистической молодёжи Российской Федерации:

 Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодёжи — молодёжная политическая организация, политически близкая к партии «Коммунисты России».
 Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации — молодёжная политическая организация, политически близкая к КПРФ.
 Российский коммунистический союз молодёжи — независимая молодёжная политическая общественная организация.
 Союз коммунистической молодёжи Российской Федерации — молодёжная политическая общественная организация в содружестве с ОКП.